Stella Award steht für:

 Stella Award, einen früheren Namen des British Academy Film Award, einen Filmpreis
 das Buch The True Stella Awards, siehe Stella Liebeck#Rezeption